Gertrude est un nom propre utilisé comme prénom et comme patronyme.

Prénom 

Gertrude est un prénom féminin d’origine germanique. Il se fête les 17 mars et 16 novembre.

Saintes et bienheureuses

Personnalités 
 Gertrude de Saxe (1028-1113)
 Gertrude de Brunswick (1060-117)
 Gertrude de Saxe (1115-1143)
 Gertrude,  abbesse de la Cambre en 1202

Littérature 

 Gertrude est un roman de Hermann Hesse.
 Gertrude est la mère de Hamlet dans le théâtre de William Shakespeare.
 Gertrude. Le Cri est une pièce de théâtre d'Howard Barker.
 Gertrude est un roman de Vita Song

Cinéma et télévision 

 Gertrud est un film danois de Carl Theodor Dreyer sorti en 1964.
 Madame Gertrude est un personnage comique belge créé par Stéphane Steeman dans l'émission de télévision Bon week-end de la RTBF.

Bande dessinée 

 Madame Gertrude est un personnage d'une bande dessinée belge adapté à partir du personnage créé par Stéphane Steeman pour la RTBF.
 Gertrude (dite Trudy) est un personnage de bande dessinée apparaissant essentiellement dans des histoires de production italienne de l'univers Disney : il s'agit d'une chatte obèse et anthropomorphe, petite amie de Pat Hibulaire, dont elle partage généralement la profession de délinquant.

Bière 

 Gertrude est une marque de bière belge.

Technologie 

 GERTRUDE (pour gestion électronique de régulation en temps réel pour l'urbanisme, les déplacements et l'environnement, anciennement gestion électronique de la régulation du trafic routier urbain défiant les embouteillages) est un système de gestion du trafic routier.

Espace 
 Gertrude est un cratère de Titania, satellite d'Uranus.

Notes et références 

Homonymie de prénom